Kreisverkehr steht für:

 Kreisverkehr, Knotenpunkt im Straßenverkehr
 Kreisverkehr (Sprechfunk), Sprechfunkverkehrsform
 Ein Kurzfilm von Michael Watzke aus 2005
Verbände und Betriebe:

 KreisVerkehr Schwäbisch Hall
 Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis
 Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig
 Kreisverkehrsgesellschaft Meißen

Siehe auch: